Манти има више значења:
 Манти (Јута)
 Манти (Мисисипи)
 Манти (јело)